Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1963 si disputò dal 9 al 23 marzo 1963. Si trattò della 25ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Ramblers della Loyola University Chicago allenati da George Ireland, al primo successo della loro storia. Art Heyman di Duke University venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: George Ireland
Vice-allenatore: Jerry Lyne
Preparatore atletico: Dennis McKenna

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1963
Campionato di pallacanestro NCAA Division I